Folgende Berge tragen den Namen Kornigl:

Großer Kornigl (auch Spitzner Kornigl), 2.418 m hoher Berg in Südtirol
Kleiner Kornigl, 2.311 m hoher Berg an der Grenze zwischen Südtirol und dem Trentino